Leboeuf,  Lebœuf oder LeBoeuf ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond Lebœuf (1809–1888), französischer General und Staatsmann
 François Leboeuf (* 1985), kanadischer Biathlet
 Frank Lebœuf (* 1968), französischer Fußballspieler
 Laurence Leboeuf (* 1985), kanadische Schauspielerin
 Maxime Leboeuf (* 1987), kanadischer Biathlet

sowie des Unternehmens 
 Dewey & LeBoeuf, internationale Anwaltskanzlei